Sezon 1959/60 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 FC Grenoble
 FC Nancy
 FC Rouen
 AS Troyes-Savinienne

Najlepsi strzelcy 

1959 w piłce nożnej
1959 we Francji
1960 w piłce nożnej
1960 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji